Техистепекский пополукский язык (Texistepec, Texistepec Popoluca, Texistepec Zoque) - индейский язык, на котором говорят в муниципалитете Техистепек, южнее города Олута, штата Веракрус в Мексике.

Примечания

Ссылки 
 Техистепекский пополукский язык на Ethnologue

Языки Мексики
Языки михе-соке